Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta da Simona Halep ai quarti di finale, che a sua volta è stata battuta in finale da Belinda Bencic che approfitta del ritiro della rumena sul punteggio di 7-65, 64-7, 3-0.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Serena Williams (semifinale)
  Simona Halep (finale, ritirata)
  Petra Kvitová (secondo turno) 
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)

 Carla Suárez Navarro (primo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Ekaterina Makarova (secondo turno)
 Timea Bacsinszky (primo turno) 
 Angelique Kerber (terzo turno)
 Venus Williams (primo turno)
 Sara Errani (semifinale)
 Andrea Petković (terzo turno)

Wildcard 

  Françoise Abanda (primo turno)
  Gabriela Dabrowski (primo turno)

  Simona Halep (finale, ritirata)
  Carol Zhao (primo turno)

Qualificate 

  Polona Hercog (terzo turno)
  Mónica Puig (secondo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
  Lesja Curenko (quarti di finale)
  Carina Witthöft (terzo turno)
  Heather Watson (secondo turno)

  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Misaki Doi (primo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (secondo turno)
  Irina Falconi (primo turno)

Lucky loser 
  Julia Görges (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2015
WTA Tour 2015